Basketbalteam van de Verenigde Arabische Emiraten (mannen)
 Basketbalteam van de Verenigde Arabische Emiraten (vrouwen)